Махмуд II — исламский правитель.
 Махмуд II (ок. 1105—1131) — султан Великой Сельджукской империи, сын Мухаммеда I.
 Махмуд II (1785—1839) — османский султан.